Der Schießwettbewerb über 25 m Schnellfeuerpistole der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 1. und 2. August 2021 in der Asaka Shooting Range ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Olympic Sports Shooting

Schnellfeuerpistole Manner